P71  peut faire référence à :
 Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né, d’après la Classification internationale des maladies ;
 HMS Veldt (P71), un sous-marin de la Royal Navy.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres